Az „obstrukció” jelentései: akadály(ozás), gát(lás), torlasz, eltömődés, (el)dugulás, elzáródás, hátráltatás, visszatartás, elrekesztés
 obstrukció, politikai szakszó, a döntési folyamat jogszerű, de nagyon hosszú ideig tartó „áltevékenységgel” való hátráltatása
 obstrukció, orvostudományi szakszó, részleges vagy teljes elzáródás a légutakban, erekben, húgyutakban, epevezetékben (pl. krónikus obstruktív légúti betegség)